Schnittke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schnittke (1934–1998), russisch-deutscher Komponist und Pianist
 Andrej Schnittke (1965–2020), russisch-deutscher Komponist, Rockmusiker, Fotograf und Fotodesigner
 Irina Fjodorowna Schnittke (* 1941), russische Pianistin
 Viktor Schnittke (1937–1994), russisch-deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 (30836) Schnittke, Asteroid des Hauptgürtels
 Schnittker